Чемпіонат Угорщини з футболу 1996—1997 — 95-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув МТК.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб БВСК взяв участь у Кубку володарів кубків 1997—1998 як фіналіст Кубку Угорщини 1996—1997.
2. Після закінчення сезону клуб Залаегерсег змінив назву на Залагуш.
3. Після закінчення сезону клуб БВСК змінив назву на БВСК-Зугло.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|4/7 червня 1997

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1996—1997
Угорщина
Угорщина
1996 в угорському спорті‎
1997 в угорському спорті‎